

Geografia 
Catalina (Arizona)
Conjunto Catalina — bairro de Belém, estado do Pará, Brasil

Outros 
Consolidated PBY Catalina — avião
83360 Catalina — asteroide
Catalina Sky Survey — programa de monitoramento do Arizona

Desambiguações de topônimos